Владими Федин:
 Федин, Владимир (род. 1987) — российский боец тайского бокса и смешанных единоборств.
 Федин, Владимир Васильевич (1928—1996) — советский футболист и тренер.
 Федин, Владимир Владимирович (род. 1987) — российский дзюдоист.
 Федин, Владимир Петрович (род. 1954) — учёный-химик, член-корреспондент РАН.